«Whatever It Takes» — песня американской альтернативной рок-группы Imagine Dragons, выпущенная в качестве промосингла с их третьего студийного альбома Evolve. Сингл был издан лейблами Interscope Records и KIDinaKORNER. О выходе песни было объявлено вместе с обложкой грядущего альбома в Twitter-аккаунте группы 9 мая 2017 года.

Список композиций

Чарты и сертификация

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация 

|-

|-

Хронология издания

Примечания 

Синглы Interscope Records
Песни Imagine Dragons
Синглы, возглавлявшие хит-парад России
Синглы, возглавлявшие хит-парад СНГ
Синглы, возглавлявшие хит-парад Украины
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40